Hierax  (en llatí Hierax, en grec antic Ἱέραξ) fou un músic grec del període mític d'abans de la guerra de Troia al que s'atribueix la invenció de la mesura hieràcia (νόμος ἱεράκιος). Hauria estat amic i deixeble d'Olimp el músic. Va morir jove. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Músics de l'antiga Grècia